Се́сар Аспиликуэ́та Та́нко (; ) — испанский футболист, защитник и капитан английского клуба «Челси» и игрок сборной Испании.

Клубная карьера 
Аспиликуэта — воспитанник кантеры «Осасуны». 8 апреля 2007 года дебютировал в Примере в матче с «Реал Мадридом» (0:2), параллельно оставаясь в составе второй команды. Первоначально играл на позиции полузащитника. В сезоне 2007/08 Сесар успешно заменял травмированных одноклубников, к концу чемпионата занял место в основе команды (29 матчей в Примере) и переквалифицировался в латераля. В сезоне 2008/09 Аспиликуэта стабильно выходил на поле в стартовом составе, а в сезоне 2009/10 стал одним из ведущих игроков «Осасуны», сыграв во всех 38 матчах Примеры без замен. Игра молодого защитника привлекла внимание Висенте дель Боске, который включил его в расширенную заявку сборной Испании на чемпионат мира 2010 года.

По появившимся в июне 2010 года слухам игрок вошёл в сферу интересов французского «Марселя», а «Осасуна», ввиду плохого финансового состояния клуба, тоже была заинтересована в трансфере. 21 июня официальный сайт «Марселя» объявил о переходе игрока. Сумма сделки составила 7 млн евро, которая могла быть увеличена до 9,5 млн с учётом бонусов.

24 августа 2012 года 22-летний игрок сборной Испании согласовал условия личного контракта с «Челси» и прошёл медицинское обследование. По некоторым данным, сумма сделки составила от 7 до 9 млн фунтов. Дебютировал 25 сентября в матче Кубка Лиги с «Вулверхэмптон Уондерерс». 13 декабря 2016 года Сесар продлил контракт с клубом до 2020 года.

В конце июля 2017 года, после ухода из «Челси» Джона Терри, Аспиликуэта был назначен вице-капитаном команды. 12 сентября 2017 года он забил свой первый гол в Лиге чемпионов, в матче группового этапа с «Карабахом», который был обыгран со счётом 6:0.

5 августа 2022 года Сесар Аспиликуэта продлил контракт с лондонским «Челси» до 2024 года.

Карьера в сборной 
Аспиликуэта вызывался в сборные Испании различных возрастов. С юношеской командой Сесар стал победителем чемпионата Европы 2007. В составе «молодёжки» сыграл 3 матча на неудачном для испанцев чемпионате Европы 2009 года — команда не смогла выйти из группы. 11 мая 2010 года наставник главной сборной Испании Висенте дель Боске включил Аспиликуэту в расширенную заявку из 30-и футболистов на чемпионат мира 2010, но в итоге на мундиаль Сесар не попал. 20-летний защитник являлся самым молодым после Давида де Хеа игроком в списке. 1 февраля 2013 года был включен Дель Боске в заявку на товарищеский матч с Уругваем. Пять дней спустя отыграл все 90 минут, матч закончился победой 3:1 в пользу испанцев.

28 июня 2021 года в 1/8 финала чемпионата Европы в игре против Хорватии забил первый мяч за сборную.

Статистика выступлений

Клубная статистика

Международная статистика 

{| class="wikitable" style="text-align: center;"
|- style="background:beige"
! rowspan="2" |Сборная
! rowspan="2" |Сезон
! colspan="2" |Товарищеские
! colspan="2" |Турниры
! colspan="2" |Всего
|- style="background:beige"
!Игры!!Голы!!Игры!!Голы!!Игры!!Голы
|-
| rowspan="4" |Испания
|2013
|2||0||2||0||4||0
|-
|2014
|4||0||2||0||6||0
|-
|2015
|1||0||1||0||2||0
|-
|2016
|1||0||0||0||1||0
|- style="background:beige"
! colspan="2" |Всего за карьеру
!8||0||5||0||13||0
|}

 Матчи и голы за сборную Итого: 13 матчей / 0 голов; 7 побед, 1 ничья, 5 поражений.

 Достижения 

 Командные «Марсель» Обладатель Кубка французской лиги (2): 2010/11, 2011/12
 Обладатель Суперкубка Франции (2): 2010, 2011«Челси» Чемпион Англии (2): 2014/15, 2016/17
 Обладатель Кубка Англии: 2017/18
 Обладатель Кубка Футбольной лиги: 2014/15
 Победитель Лиги чемпионов УЕФА: 2020/21
 Победитель Лиги Европы УЕФА (2): 2012/13, 2018/19
 Обладатель Суперкубка УЕФА: 2021
 Победитель Клубного чемпионата мира: 2021Сборная Испании' Чемпион Европы среди юношей до 19 лет: 2007
 Чемпион Европы среди юношей до 21 лет: 2011

 Личные 
 Игрок года по версии футболистов «Челси»: 2014

 Примечания 

 Ссылки 
 Профиль футболиста на сайте Chelsea-fc.ru Профиль футболиста на сайте Chelseafc.com Профиль футболиста на сайте Football-lineups.com''

Футболисты Испании
Игроки сборной Испании по футболу (до 21 года)
Игроки олимпийской сборной Испании по футболу
Игроки сборной Испании по футболу
Футболисты на летних Олимпийских играх 2012 года
Чемпионы Европы по футболу среди молодёжи
Чемпионы Европы по футболу среди игроков до 19 лет
Игроки ФК «Осасуна»
Игроки ФК «Осасуна B»
Игроки ФК «Олимпик Марсель»
Игроки ФК «Челси»